Саксонська Швейцарія () — топонім: 

 Саксонська Швейцарія  — область на сході Німеччини. 
 Саксонська Швейцарія — Східні Рудні Гори — район на сході землі Саксонія в ФРН. 
 Саксонська Швейцарія (район Німеччини) — раніше існуючий на сході Саксонії район. 
 Саксонська Швейцарія (національний парк) — національний парк, що охоплює значну частину Саксонської Швейцарії.